Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Kremlin Cup 2011. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 15. bis 17. Oktober 2011 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 47 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski